The Platinum Collection ("la collezione di platino" in lingua inglese) è il titolo degli album raccolta di vari artisti:

 The Platinum Collection – raccolta dei Queen del 2000
 The Platinum Collection – raccolta dei Litfiba del 2003
 The Platinum Collection – raccolta dei Nomadi del 2003
 The Platinum Collection – raccolta di Franco Battiato del 2004
 The Platinum Collection – raccolta di Pino Daniele del 2004
 Platinum Collection – raccolta dei Genesis del 2004
 The Platinum Collection – raccolta di Mina del 2004
 The Platinum Collection – raccolta di Angelo Branduardi del 2005
 The Platinum Collection – raccolta di David Bowie del 2005
 The Platinum Collection – raccolta di Maria Callas del 2005
 The Platinum Collection – raccolta dei Deep Purple del 2005
 The Platinum Collection – raccolta dei Faith No More del 2005
 The Platinum Collection – raccolta di Antonello Venditti del 2005
 The Platinum Collection – raccolta dei Morcheeba del 2005
 The Platinum Collection – raccolta di Louis Armstrong del 2006
 The Platinum Collection – raccolta dei Blue del 2006
 The Platinum Collection – raccolta dei D:Ream del 2006
 The Platinum Collection – raccolta dei Fine Young Cannibals del 2006
 The Platinum Collection – raccolta di Francesco Guccini del 2006
 The Platinum Collection – raccolta degli Héroes del Silencio del 2006
 The Platinum Collection – raccolta di Amedeo Minghi del 2006
 The Platinum Collection – raccolta di Vasco Rossi del 2006
 The Platinum Collection – raccolta degli Scorpions del 2006
 The Platinum Collection – raccolta di Roberto Vecchioni del 2006
 The Platinum Collection – raccolta di Severina Vučković del 2006
 The Platinum Collection – raccolta dei Matia Bazar del 2007
 The Platinum Collection – raccolta di Ennio Morricone del 2007
 The Platinum Collection – raccolta degli Stadio del 2007
 The Platinum Collection – raccolta dei The Doors del 2008
 The Platinum Collection – raccolta di Al Bano del 2009
 The Platinum Collection – raccolta dei Enigma del 2009
 The Platinum Collection – raccolta di Sandra del 2009
 The Platinum Collection – raccolta di Alice del 2011
 The Platinum Collection – raccolta di Max Gazzè del 2013
 The Platinum Collection – raccolta di Francesco Renga del 2014
 The Platinum Collection – raccolta dei Subsonica del 2016
 The Platinum Collection – raccolta di Bugo del 2020